Plaats in Indonesië
 Katemas (Kembangbahu), een plaats in het bestuurlijke gebied Lamongan in de provincie Oost-Java
 Katemas (Kudu), een plaats in het bestuurlijke gebied Jombang in de provincie Oost-Java